«Математическая библиотечка» — серия из 8 книг издаваемая с 1962 по 1974 год.
Книги рассчитаны на любителей математики, не имеющих специального математического образования.

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наука в СССР
Научно-популярные книжные серии
Книги издательства «Наука»